Castañeda är ett spanskt efternamn.

Personer med efternamnet
Cacho Castaneda (född 1942 som Humberto Vicente Castagna), argentinsk sångare och skådespelare
Carlos Castaneda (1925–1998), peruansk schaman-författare
Christian Castañeda (född 1968), chilensk fotbollsspelare
 David Castañeda (född 1982), svensk sångare och musiker
 David Castañeda (skådespelare) (född 1989), mexikansk-amerikansk skådespelare
Edmar Castañeda (född 1978), colombiansk harpist
Germán Villa Castañeda, mexikansk fotbollsspelare
Hector-Neri Castañeda (1924–1991), guatemalansk filosof och författare
Jorge Castañeda (född 1953), mexikansk politiker och akademiker
Jorge Ubico y Castañeda (1878–1946), Guatemalas president 1931–1944
Juan Castaneda (född 1980), spansk fäktare
Justiniano Borgoño Castañeda (1836–1921), peruansk soldat och politiker, president kort år 1894
Luis Castañeda Lossio, peruansk politiker, Limas borgmästare
Maureen Castaneda, amerikansk affärsman, före detta Enronanställd
Michael Castaneda, amerikansk affärsman
Maria “Movita” Castaneda (1916–2015), amerikansk skådespelerska, Marlon Brandos andra fru
Oliverio Castañeda (1955–1978), guatemalansk student och aktivist; mördad
Patricia Castañeda (född 1976), colombiansk skådespelerska och författare
Pedro de Castañeda, soldat och nedtecknare av Coronado-expeditionen i Amerika på 1500-talet
Salvador Castaneda Castro (1888–1965), salvadoransk politiker, El Salvadors president 1945–1948

Spanska efternamn